Arantxa Rus era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Mariana Duque Mariño.

Duque Mariño ha battuto in finale Estrella Cabeza Candela 7–6(7–2), 6–1.

Teste di serie 

  Lucie Hradecká (Primo turno, ritiro)
  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Lesja Curenko (secondo turno)
  Arantxa Rus (primo turno)

  Ol'ga Alekseevna Pučkova (secondo turno)
  Pauline Parmentier (secondo turno)
  Mathilde Johansson (primo turno)
  Melanie Oudin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Oaks Club Challenger 2013